Sean Robertson (né le  à Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 1999-2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||50 ||9 ||12 ||21 ||19 ||10 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1995-1996 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||49 ||4 ||15 ||19 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||14 ||1 ||3 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||14 ||37 ||51 ||62 ||12 ||6 ||3 ||9 ||6
|-
|1997-1998 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||47 ||10 ||15 ||25 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||20 ||3 ||8 ||11 ||19 ||4 ||0 ||3 ||3 ||0 
|-
|1998-1999 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||67 ||20 ||24 ||44 ||125 ||4 ||0 ||1 ||1 ||11 
|-
|2010-2011 || Blizzard de Huntington || ECHL ||29 ||5 ||9 ||14 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Université de Calgary || SIC ||37 ||11 ||30 ||41 ||104 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Université de Calgary || SIC ||29 ||13 ||16 ||29 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Université de Calgary || SIC ||35 ||11 ||21 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Université de Calgary || SIC ||39 ||10 ||35 ||45 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Fury de Muskegon || UHL ||14 ||3 ||5 ||8 ||6 ||11 ||0 ||4 ||4 ||8  
|-
|2004-2005 || Eagles du Colorado || LCH ||60 ||10 ||40 ||50 ||43 ||16 ||2 ||6 ||8 ||16
|-
|2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH ||56 ||10 ||36 ||46 ||7 ||12 ||1 ||7 ||8 ||12
|-
|2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH ||58 ||13 ||23 ||36 ||74 ||25 ||3 ||12 ||15 ||32
|- 
|2007-2008 || Generals de Bentley || Chinook HL ||6 ||4 ||8 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Generals de Bentley || Chinook HL ||21 ||10 ||24 ||34 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Generals de Bentley || Chinook HL ||18 ||14 ||23 ||37 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Generals de Bentley || Chinook HL ||15 ||10 ||15 ||25 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-            
|2011-2012 || Generals de Bentley || Chinook HL ||22 ||6 ||16 ||22 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Generals de Bentley || Chinook HL ||16 ||2 ||17 ||19 ||12 ||5 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
|2013-2014 || Generals de Bentley || Chinook HL ||21 ||6 ||11 ||17 ||17 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2014-2015 || Generals de Bentley || Chinook HL || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1978
Naissance à Kelowna
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur du Blizzard de Huntington
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur du Fury de Muskegon
Attaquant de hockey sur glace
Étudiant de l'Université de Calgary